Argiope (griechisch  „die mit dem weißen Gesicht“) ist in der griechischen Mythologie:

 Argiope (Tochter des Neilos), Gemahlin des Agenor
 Argiope (Tochter des Teuthras), Gemahlin des Telephos
 Argiope (Nymphe), mit der Philammon den Thamyris zeugte
 eventuell der ursprüngliche Name von Eurydike, siehe Eurydike (Nymphe)

Argiope bezeichnet:
 Argiope (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae)